El Barranco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Barranco, Aldama, 
 El Barranco, Aguascalientes, Tepezalá, 
 El Barranco, Reynosa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar